Poewai kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Ruwai, vattendrag, 
 Puwei, havskanal, 

Robotskapade Indonesienförgreningar